Mabo v Queensland (No 1), rechtszaak
Mabo v Queensland (No 2), rechtszaak